Дэниэл Народицкий (; род. , Сан-Матео) — американский шахматист, гроссмейстер (2013).

С шахматами познакомил его отец в шестилетнем возрасте.

В составе сборной США участник 10-го командного чемпионата мира (2015) в Цахкадзоре.

Свою первую книгу по шахматам опубликовал в возрасте 14 лет.

Книги 
 Mastering Positional Chess. New in Chess. 2010. ISBN 90-5691-310-7.
 Mastering Complex Endgames. New in Chess. 2012. ISBN 978-9056914059.

Издания на русском языке 
 Шахматы. Мастерство позиционной игры. — М. : Russian Chess House/Русский Шахматный Дом, 2016. — 183, [1] с. — (Шахматный университет; 109). — ISBN 978-5-94693-464-0.
 Шахматы. Мастерство игры в эндшпиле. — М. : Russian Chess House/Русский Шахматный Дом, 2016. — 285, [1] с. — (Шахматный университет; 110). — ISBN 978-5-94693-463-3.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Дэниэла Народицкого в командных чемпионатах мира

Шахматисты США